Buslijn 33 was vier keer een buslijn die HTM exploiteerde in vier verschillende perioden in en rond Den Haag in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Bovendien is er nog een streekbuslijn 33.

HTM

1965-1966 
In 1965/66 reed de eerste HTM-buslijn 33 als toeristische lijn tussen Staatsspoor (sinds 1976 Centraal Station) en Scheveningen via Madurodam. In 1967 werd deze buslijn vervangen door buslijn 28. Deze buslijn 33 was net als de toenmalige buslijn 34 en opvolger HTM-buslijn 28, en zijn opvolger HTM-buslijn 36, min of meer een voortzetting van de luxe toeristische buslijn S die de HTM rond 1930 in diezelfde gebieden exploiteerde.

1970-1987 

In 1970 kwam er opnieuw een HTM-buslijn 33; nu als concertlijn op de route Waldeck - Kijkduin - Sportlaan - Congresgebouw. Eerder was HTM-buslijn 31 al als concertlijn gaan rijden. Vanaf 1975 kwam buslijn 32 daar nog bij. Zij reden alleen 1 rit heen en 1 rit terug op concertdagen. Toen in 1987 de concerten verhuisden naar de toen nieuwe Dr. Anton Philips zaal (1987 - 2015) aan het Spui waren deze lijnen niet meer nodig, omdat die locatie wel goed bereikbaar was. De concertlijnen hoorden bij de "speciale autobuslijnen" van de HTM. Op de halteborden hadden zij een blauw stukje met de tekst: "Alleen op bij dienstregeling vastgestelde dagen en tijden". Op lijnennetkaarten waren zij echter niet te vinden.

1998-2001 

De 3e HTM-buslijn 33 ging in 1998 van start en reed tussen Naaldwijk en Leidschenhage in Leidschendam. Dit was speciaal omdat de HTM zich buiten haar normale gebied begaf, en ook omdat er vijf luxe bussen (Den Oudsten Alliance) voor ingezet werden. Toch heeft dit HTM-avontuur maar enkele jaren geduurd, tot 2001. Toen verviel het deel buiten het normale vervoergebied (Naaldwijk - Rijswijk). De luxe bussen hebben daarna nog maar weinig lijndiensten gereden. Door HTM-Specials werden ze vooral ingezet voor zwembadvervoer. Één bus is opgenomen in de collectie van het Haags Bus Museum.

2001-2008  

In 2001 ging een vierde HTM-buslijn 33 van start, nu tussen Leidschenveen en Rijswijk. Van 2004 tot medio 2005 konden de normale bussen van lijn 33 een deel van de lijn niet berijden, vanwege de afsluiting van een spoorwegovergang. Daarom reden er kleine busjes een omleiding als lijn 35.

Haaglanden 
In 2008 ging de exploitatie van buslijn 33 door een lijnenruil van HTM naar  Connexxion. In 2009 werd Connexxion opgevolgd door Veolia en in 2011 werd buslijn 33 samengevoegd met buslijn 30 tot een nieuwe buslijn 30 van Zoetermeer naar Naaldwijk.

Buslijn 33 kreeg echter opnieuw een nieuwe route; Naaldwijk - Maassluis. In 2015 werd dit Naaldwijk - Maassluis - Maasland - Schipluiden - Delft. Per 25 augustus 2019 werd de route ingekort tot Maassluis. Vervoerbedrijf EBS werd toen de exploitant. Van maandag tot en met zaterdag overdag rijdt 33 in Maassluis door als 34 naar Naaldwijk.

Haaglanden 33
Buslijn 33
Buslijn 33